Herman Sørby Stengel (Lørenskog, 26 augustus 1995) is een Noors voetballer die doorgaans speelt als middenvelder. In januari 2018 verruilde hij Vålerenga IF voor Strømsgodset IF.

Clubcarrière 
Stengel speelde in de jeugdopleiding van Stabæk en in 2011 brak hij door in het eerste elftal op slechts zestienjarige leeftijd. Hij is op proef geweest bij Manchester United en PSV. Na de degradatie naar de Adeccoligaen was de middenvelder in 2013 een belangrijke vaste waarde. Na het aflopen van zijn verbintenis tekende Stengel een vierjarig contract bij Vålerenga IF. In januari 2018 maakte de Noor de overstap naar Strømsgodset IF. Hier werd in augustus 2020 zijn contract opengebroken en verlengd tot en met 2023.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 15 september 2022.

Referenties 

Noors voetballer